Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém challengeru Prague Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Lee Hsin-han a Peng Hsien-yin, jehož členové nestartovali společně. Peng Hsien-yin se rozhodl události nezúčastnit. Pengovým spoluhráčem se stal Čang Ce.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená česká dvojice Roman Jebavý a Jiří Veselý, kteří ve finále zdolali tchajwansko-čínský pár Lee Hsin-han a Čang Ce po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Jebavý k titulu uvedl: „Tak snadné jsem to nečekal. Ale oba jsme dnes hráli výborně. Na co jsme sáhli, to se nám povedlo.“

Nasazení párů 
  František Čermák /  Michail Jelgin (odstoupili)
  James Cluskey /  Jaroslav Pospíšil (semifinále)
  Vahid Mirzadeh /  Peter Polansky (čtvrtfinále)
  Lukáš Dlouhý /  Jaroslav Levinský (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Prague Open
ATP Challenger Tour
Tenis v Česku v roce 2014